Шакпак — название населённых пунктов в Казахстане:

 Шакпак — станция в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Шакпак — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Шакпак — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 г.
 Шакпак — село в Байдибекском районе Туркестанской области.